Die 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1968/69 war die neunte Saison der 1. Amateurliga in Nordwürttemberg. Die Meisterschaft gewann der VfR Heilbronn mit drei Punkten Vorsprung vor dem SV Göppingen. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd setzte sich Heilbronn gegen den FC Germania Forst, den SV Waldkirch und den VfB Friedrichshafen durch.

Normannia Gmünd und Salamander Kornwestheim stiegen direkt in die 2. Amateurliga ab. Den letzten Absteiger ermittelten die punktgleichen Mannschaften des VfL Sindelfingen, der TG Heilbronn und der SpVgg Böblingen in einer Abstiegsrunde. Nach zwei Niederlagen gegen Heilbronn und Sindelfingen musste die SpVgg Böblingen ebenfalls absteigen.

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde 

|}

Weblinks 
 1.Amateurliga Nordwürttemberg 1968/69

Fußballsaison 1968/69
1968